Анибар () — группа объектов в восточной части острова Науру.

Анибар — административный округ
Анибар — залив
Анибар — порт